In 1924/25 werd het negentiende Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De drie reeksen werden samengevoegd. De West-Duitse competities werden gespreid over 1924 tot 1926. Er kwam wel ook in 1925 al een eindronde waardoor de kampioenen van de heenronde na dit seizoen mochten aantreden in de eindronde, er vond dus ook geen degradatie plaats omdat er nog een terugronde was in 1924/25.

Kurhessen 93 Cassel werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. Vanaf dit seizoen mochten ook de vicekampioenen naar een aparte eindronde. De zeven kampioenen werden in één groep verdeeld en Cassel werd laatste. Bij de vicekampioenen verloor BC Sport met 4:1 van VfR rrh. 1904 Köln.
 
TuSV 1848 Cassel nam de naan Casseler SC 03 aan. 
TSV 1886 Cassel nam de naam SV Hessen 1909 Cassel aan.
TSV 1860 Marburg nam de naam SV Kurhessen Marburg aan.

Gauliga

Externe links
 Euroleagues

Hessisch-Hannovers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1924/25